Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1957 si disputò dall'11 al 23 marzo 1957. Si trattò della 19ª edizione del torneo.

Vinsero il titolo i North Carolina Tar Heels allenati da Frank McGuire, al primo successo della loro storia. Wilt Chamberlain dei Kansas Jayhawks venne eletto Most Outstanding Player.

Squadre 
Le squadre partecipanti furono 23, due in meno dell'edizione precedente, suddivise in quattro Regioni: East (7), Mideast (6), Midwest (5), West (5)

East Region

Mideast Region

Midwest Region

West Region

Risultati

East Region

Mideast Region

Midwest Region

West Region

Final Four

Finale nazionale

Formazione vincitrice 

Allenatore: Frank McGuire
Vice-allenatore: Buck Freeman
Preparatore atletico: John Lacey

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1957
Campionato di pallacanestro NCAA Division I